Het Hertogdom Saksen-Coburg en Gotha, een van de Ernestijnse hertogdommen in het huidige Thüringen 
 Het Huis Saksen-Coburg en Gotha, uit dit hertogdom afkomstige dynastie die ook regeerde in België, het Verenigd Koninkrijk, koninkrijk Portugal en koninkrijk Bulgarije